Пен-Жюстаре́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Порте-сюр-Гарон. Округ коммуны — Мюре.

Код INSEE коммуны — 31421.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 610 км к югу от Парижа, в 15 км к югу от Тулузы.

На востоке коммуны протекает река Арьеж.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 4454 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 3023 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 2261 были экономически активными, 762 — неактивными (показатель активности — 74,8 %, в 1999 году было 73,2 %). Из 2261 активных жителей работали 2057 человек (1037 мужчин и 1020 женщин), безработных было 204 (99 мужчин и 105 женщин). Среди 762 неактивных 296 человек были учениками или студентами, 308 — пенсионерами, 158 были неактивными по другим причинам.

Города-побратимы 
  Кординьяно (Италия, с 2004)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна